In 1937 werd het zevende profseizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbaldivisie van Argentinië. River Plate werd kampioen.

Eindstand

Topschutters

Externe link 
 Argentinië 1937 op RSSSF

Argentijns voetbalseizoen
Competitievoetbal 1936/37